Hönicke ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Hönicke (* 1942), deutscher Forstingenieur und Politiker (CDU)
 Gerhard Hönicke (1930–1984), deutscher Leichtathlet
 Jürgen Hönicke (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Paul Hönicke (1883–1963), deutscher Konteradmiral
 Ralph Hönicke (* 1968), deutscher Schauspieler
 Rudolf Hoenicke (1906–1971), deutscher Industriemanager
 Siegfried Hönicke (1935–2018), deutscher Kameramann